Lourival Faissal (Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1922), compositor e radialista brasileiro. Era irmão dos radialistas Roberto, William e Floriano Faissal. Como compositor, ficou conhecido como Rei das Versões.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Radialistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro